Domèstic, ésser viu que ha sofert i adaptat al procés de domesticació, és a dir, que visqui al costat de l'ésser humà i es criï a casa
 Domèstic (títol), càrrec de l'Imperi Romà
 Elf domèstic, criatura fictícia de la saga Harry Potter escrita per JK Rowling 
 Film domèstic o vídeo domèstic, pel·lícula realitzada per gent no professional 
 Treballador domèstic o servei domèstic'''